„Љубави Бланке Колак” је југословенски и словеначки филм први пут приказан 29. маја 1987. године. Режирао га је Борис Јурјашевич а сценарио је написала Диана Мартинец

Улоге 

|-
|Андреј Арнол ||
|-
|Тоне Бертонцељ ||
|-
|Петер Боштјанчич || Лацо
|-
|Звонко Чох ||
|-
|Богдан Диклић || Локо
|-
|Ратко Дивјак ||
|-
|Стефан Флоријан ||
|-
|Мира Фурлан || Бланка
|-
|Лојзе Герден ||
|-
|Маја Герден ||
|-
|Теја Глажар || Чита
|-
|Нино де Глериа ||
|-
|Звоне Хрибар || Лука
|-
|Катарина Клеменц || Јелена
|-
|Борис Краљ || Бомберг
|-
|Владо Креслин ||
|-
|Милко Лазар ||
|-
|Данко Љуштина || Министер
|-
|Звездана Млакар || Аница
|-
|Мија Мозина ||
|-
|Деса Муцк || Наповедовалка
|-
|Мустафа Надаревић || Павел
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Владо Новак || Наповедовалец
|-
|Волођа Пеер || Шофер
|-
|Миро Подјед ||
|-
|Радко Полич || Томо
|-
|Мајда Потокар || Тета
|-
|Бреда Пугељ ||
|-
|Драго Разборшек ||
|-
|Алес Рендла ||
|-
|Душанка Ристић ||
|-
|Јожеф Ропоса || Натакар
|-
|Данијел Смон ||
|-
|Силвестер Стингл ||
|-
|Бране Штрукељ ||
|-
|Мира Учак ||
|-
|Јанез Учакар ||
|-
|Перо Угрин ||
|-
|Ирена Зубалич ||
|-
|Стефан Звизеј ||
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1987.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови